Aldo Neri – calciatore degli anni 1920 e 1930
Aldo Neri – pittore facente parte del movimento eaista
Aldo Neri – allenatore attivo dagli anni 1940 agli anni 1970